Full Speed at High Level – debiutancki album studyjny szwedzkiej grupy Heavy Load wydany w listopadzie 1978 roku przez wytwórnię Heavy Sound.

Lista utworów

Twórcy 
 Styrbjörn Wahlquist – perkusja, śpiew
 Ragne Wahlquist – gitara, śpiew, instrumenty klawiszowe, inżynieria dźwięku, miks, zdjęcia
 Dan Molén – gitara basowa
 Göran Ernlund – inżyniera dźwięku, miks, zdjęcia
 Johan Holm – projekt okładki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Bibliografia 

Albumy Heavy Load
Albumy muzyczne wydane w roku 1978